Виннету:

 Виннету — вымышленный вождь племени апачей, главный герой ряда книг Карла Мая.
 Виннету — кинофильм, экранизация романа «Виннету» Карла Мая.